RMN se poate referi la:

un acronim pentru rezonanță magnetică nucleară:
 spectroscopia RMN
 imagistică RMN
prescurtare pentru Republica Moldovenească Nistreană